

Personen 
Ilse Broeders, een Nederlandse bobsleester
John Paul Broeders, een Nederlands bestuurder en topfunctionaris

Film 
Broeders (Belgische film), een Belgische kortfilm uit 2011, onder regie van Bilall Fallah en Adil El Arbi
Broeders (Nederlandse film), een Nederlandse kortfilm uit 2011, onder regie van Bobby Boermans

Broedercongregaties 
Congregaties van lekenbroeders in de Katholieke Kerk. 
Barmhartige Broeders van Montabaur, gesticht door Peter Lötschert
(Broeders) Alexianen, een naar de heilige Alexius van Edessa genoemde congregatie
Broeders van Barmhartigheid van Onze-Lieve-Vrouw van de Altijddurende Bijstand, gesticht door Peter Friedhofen
Broeders van de Christelijke Scholen, opgericht door Jean-Baptiste de la Salle
Broeders van het Christelijk Onderwijs van Ploërmel, opgericht door Jean-Marie de Mennais en Gabriel Deshayes
Broeders van Dale, gesticht door Jozef van Dale
Broeders van de Derde Orde van Sint-Franciscus. Dienaren van de Armen (Albertijnen}, opgericht door Albert Chmielowski
Broeders van het Gemene Leven, opgericht door Geert Grote
Broeders van de Heilige Joseph, gesticht door Peter Joseph Savelberg
Broeders van de Heilige Norbertus van Elshout, opgericht door Quirinus van den Bogaert
Broeders van Huijbergen, opgericht door Joannes van Hooydonk
Broeders van Liefde, gesticht door Petrus Jozef Triest
Broeders Maristen, opgericht door Marcellinus Champagnat
Broeders van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria, gesticht door Louis Hubert Rutten
Broeders van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes, gesticht door Modestus Stephanus Glorieux
Broeders van Onze-Lieve-Vrouw-Presentatie, opgericht door Edmund Ignatius Rice
Broeders van Oudenbosch, opgericht door Willem Hellemons
Broeders Penitenten, opgericht door Daniël de Brouwer
Broeders van Scheppers, gesticht door Victor Scheppers
Broeders van Sint-Gabriël, een afsplitsing van de Montfortanen
Broeders Xaverianen, opgericht door Theodoor Jacobus Rijken
Christelijke Broeders van Ierland, gesticht door Edmund Ignatius Rice

Literatuur 
De twaalf broeders, een sprookje van de gebroeders Grimm

Politiek 
Broeders van Italië - Nationaal Centrumrechts, een politieke partij uit Italië